Helena Duplantis z d. Hedlund (ur. 27 marca 1965) – szwedzka lekkoatletka, która specjalizowała się w wielobojach lekkoatletycznych.

Reprezentowała Szwecję na mistrzostwach Europy juniorów w 1983 roku. Mając 20 lat przeprowadziła się do USA, gdzie podjęła naukę na Uniwersytecie Stanu Luizjana. Podczas studiów grała w siatkówkę i uprawiała lekkoatletykę. Obecnie jest trenerem.

Jej mężem, od sierpnia 1987 roku, jest Greg Duplantis, były amerykański tyczkarz. Ich synowie Andreas (ur. 1993) oraz Armand (ur. 1999) reprezentują Szwecję i także uprawiają skok o tyczce, a ten drugi jest od 2020 roku absolutnym rekordzistą świata w tej konkurencji.

Rekord życiowy: siedmiobój – 5314 pkt. (1983).

Osiągnięcia

Przypisy 

Szwedzcy wieloboiści
Urodzeni w 1965